C-band kan syfta på:

 C-band (IEEE) – frekvensband från 3,9 till 6,2 GHz
 C-band (NATO) – frekvensband från 0,5 till 1 GHz
 C-band (infrarött) – ett infrarött band från 1530 till 1565 nm